Der Diskoide Lupus erythematodes (DLE) ist

 in der Humanmedizin ein Subtyp des Kutanen Lupus erythematodes, siehe Lupus erythematodes
 in der Tiermedizin eine Autoimmunerkrankung bei Haushunden und Hauskatzen, siehe Diskoider Lupus erythematodes (Tiermedizin)